
Molekulska formula -{C77H109N21O19S}- se može odnositi na:

 Melanotropin
 Alfa-melanocit-stimulišući hormon